Gobelet bezeichnet:
 Buscherziehung, eine Erziehungsform von Reben,
 in der Kunstgeschichte einen Becher oder Pokal auf hohem oder niedrigem Fuß, siehe Gobelet (Kunst).